Via Roma désigne plusieurs rues en Italie :
 Via Roma à Florence ;
 Via Roma à Gênes.

Voir aussi